Xi se poate referi la:

Xi (literă), o literă a alfabetului grec
Xi (chirilic), o literă a alfabetului chirilic vechi

Locuri
Xi (stat), un vechi stat chinez din perioada dinastiilor Shang și Zhou
Ținutul Xi, Henan, China
Ținutul Xi, Shanxi, China
Râul Xi, China

Persoane
Xi (nume), nume chinez
Xi Jinping, actualul Secretar General al Partidului Comunist din China și Președinte al Republicii Populare Chineze
Xi Zhongxun, tatăl lui Xi Jinping, fost lider comunist al Chinei